Райгоро́дский — фамилия. Известные носители:

 Райгородский, Андрей Михайлович (род. 1976) — российский математик.
 Райгородский, Даниил Яковлевич — психолог, составитель хрестоматий по психологии.